Great Salt Pond ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Great Salt Pond (Bahamas), Bucht auf Crooked Island, Bahamas 
 Great Salt Pond (Rhode Island), Gewässer in New Shoreham, Washington County, Rhode Island 
 Great Salt Pond (St. Kitts), See in St. Kitts und Nevis